Biedma kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Monte Biedma,

Argentina 

 Departamento de Biedma, kommun, Chubut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar